Ramadhan Kibo Ibada (1969. február 9.– ) tanzániai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Tanzániai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. 2008-ban nem volt FIFA játékvezető, de hazájában 2009-ben újra bizalmat kapott. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Afrikai nemzetek kupája

Források 

Tanzániai labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek